

Geografia

Austria 
 Seefeld in Tirol – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Seefeld-Kadolz – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn

Niemcy 
 Seefeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, powiecie Starnberg
 Seefeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Grzędzice
 Ołużna
 Przodkowo
 Sienno

Osoby 
 Horst Seefeld – niemiecki polityk